Daniel Forfang (ur. 28 grudnia 1979 w Tromsø) – norweski skoczek narciarski, reprezentant Tromsø Skiklubb.

W Pucharze Świata zadebiutował w 2001 w Predazzo. Nie odnosił znaczących sukcesów aż do lata 2004, kiedy wygrał konkurs Letniego GP w Innsbrucku. Potem wygrał jeszcze jeden konkurs i w klasyfikacji generalnej cyklu zajął 3. miejsce. W kolejnych dwóch sezonach regularnie występował w zawodach Pucharu Świata. Najlepszy wynik w konkursie Pucharu Świata uzyskał 26 listopada 2005 w Ruce – zajął 5. miejsce. Ostatni międzynarodowy start Forfanga to drugi konkurs Pucharu Świata w Sapporo w sezonie 2005/2006, po którym doznał kontuzji kolana, która uniemożliwiła mu skakanie do końca sezonu.

Swój rekord życiowy w długości skoku wynoszący 214 metrów, ustanowił 18 marca 2005 podczas kwalifikacji do konkursu lotów w Planicy.

W sierpniu 2006 ogłosił zakończenie kariery. Swoją rezygnację z uprawiania skoków argumentował poprzez brak motywacji.

Jego brat, Johann André Forfang również jest skoczkiem narciarskim.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979
Ludzie urodzeni w Tromsø